Här listas Sveriges herrlandskamper i innebandy.

Lista

Källor

Innebandy i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige